Пётр Северин:
 Северин, Пётр Иванович (1761—1830) — сенатор, генерал-майор, витебский гражданский губернатор в 1800—1801 гг.
 Северин, Пётр Арсентьевич (1909—1989) — советский военный лётчик, участник боёв на Халхин-Голе, советско-финляндской и Великой Отечественной войн, начальник связи эскадрильи.